Die 4. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1955 bis 1959. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 9. Oktober 1955.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 84,0 %.

Präsident der Bürgerschaft war August Hagedorn (SPD).

Wahlergebnis 

Hinweis: Im August 1956 wurde die KPD verboten. Die vier Mandate der KPD wurden durch eine Entscheidung des Staatsgerichtshofes Bremen vom 5. Januar 1957 aufgehoben. Die vier Abgeordneten Dietrich, Gautier, Krüger und Meyer-Buer verblieben jedoch in der kommunalen Stadtbürgerschaft als unabhängige Gruppe.

Abgeordnete 
Hinweis: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 

 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Kaisen V (SPD/CDU/FDP)

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 05